

Persone

Segal
Bruce A. Segal – astronomo amatoriale statunitense di professione medico oculista e chirurgo
David Segal – ex velocista britannico
Erich Segal – sceneggiatore e scrittore statunitense
George Segal – attore statunitense
George Segal – scultore statunitense
Graeme Segal – matematico britannico
Irving Segal – matematico statunitense
Peter Segal – regista e produttore cinematografico statunitense
Uri Segal – direttore d'orchestra israeliano
Walter Segal – architetto svizzero naturalizzato britannico
William Segal – artista statunitense
Yuval Segal – attore israeliano

Ségal
Gilles Ségal – attore e drammaturgo rumeno naturalizzato francese

Altro 
21683 Segal – asteroide della fascia principale
Jules Segal – personaggio de Il padrino